L'estadi Olímpico Monumental està situat a Porto Alegre, Brasil.

Olimpico Monumental
Olimpico Monumental
Esport a Rio Grande do Sul